Bunium kandaharicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger. Bunium kandaharicum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
kandaharicum